Râul Boișoara se poate referi la:

 Râul Boișoara, Pleașa
 Râul Boișoara, Boia

Vezi și 
 Boișoara, sat în județul Vâlcea, România

Vezi și 
 Râul Boul (dezambiguizare)
 Râul Boiștea (dezambiguizare)
 Pârâul Boului (dezambiguizare)

Toponime românești